De vierde editie van de wielerwedstrijd Abu Dhabi Tour (Nederlands: Ronde van Abu Dhabi) werd gehouden van 21 tot 25 februari 2018. De wedstrijd startte in Madinat Zayed en eindigde in Jebel Hafeet. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour 2018. De Portugese titelverdediger Rui Costa kwam niet verder dan de achtste plek in het algemeen klassement. De wielerwedstrijd over vijf etappen werd gewonnen door de Spanjaard Alejandro Valverde.

Deelnemende ploegen
De Abu Dhabi Tour is onderdeel van de UCI World Tour, maar World Tour-ploegen hebben er startrecht, geen startplicht. Groupama-FDJ verkoos niet deel te nemen.

Er starten 20 teams, de organisatie heeft wildcards uitgereikt aan Bardiani CSF, Gazprom-RusVelo en Novo Nordisk. Er starten zeven renners per team wat een totaal van 140 maakt.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe 

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018
Wielersport in de Verenigde Arabische Emiraten
UCI World Tour 2018
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten
Sport in Abu Dhabi